Элизабет де Оттетер (, также Hauteterre, Hotteterre; ок. 1720, Париж — ок. 1776, там же) — французская скрипачка, арфистка и композитор.

Биография и творчество 
О происхождении и образовании Элизабет де Оттетер практически ничего не известно. Несмотря на сходство фамилий, она, по всей видимости, не имеет отношения к музыкальной династии Оттетеров, из которой происходил, в частности, Жак-Мартен Оттетер. Вероятно, Элизабет росла не в Париже, поскольку в 1737 году она упоминается в Mercure de France как недавно прибывшая из провинции. Там же говорится, что она неоднократно исполняла в рамках «Духовных концертов» скрипичные сонаты Леклера.

В конце 1740 года в Париже вышел сборник написанных ею сонат для скрипки и basso continuo. Посвящение Жану-Мари Леклеру Старшему говорит о том, что он, возможно, был учителем Элизабет. В 1744 году был опубликован её Концерт для четырёх скрипок, органа и виолончели, посвящённый принцессе Аделаиде. Позднее был издан второй сборник её скрипичных сонат.

Судя по всему, Элизабет де Оттетер была хорошо известна в парижских музыкальных кругах, в том числе как учительница игры на скрипке и на арфе. Можно также предположить, что она была замужем, поскольку в последней из известных её публикаций имя автора указано как «мадам Левек, ранее мадемуазель де Оттетер» (). Последним её опубликованным произведением стал сборник песен в сопровождении арфы, после чего имя композитора уже не встречается.

Вероятно, Элизабет де Оттетер умерла после 1776 года в Париже.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Родившиеся в XVIII веке
Умершие в 1770-е годы
Женщины-композиторы